

Ложниково — село, Нижньогірюнінське сільське поселення, Балейський район, Забайкальський край
 Ложниково — село, Подойніцинське сільське поселення, Балейський район, Забайкальський край